

Geografia

Belgia 
 Asse – gmina

Francja 
 Asse – rzeka

Niemcy 
 Asse – grzbiet górski
 Asse – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel

Zobacz też 
 Elm-Asse